Квалификация (отборочный турнир) 11-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 25 апреля по 20 мая 1979 года. Всего в квалификации приняли участие 11 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Франция (страна-организатор), СССР, ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Бельгия, Болгария, Израиль, Нидерланды, Румыния, Турция, ФРГ, Швейцария, Югославия.

Результаты

Группа А 
25—29.04.1979. (Румыния)

Группа В 
4—6.05.1979. (ФРГ)

Группа С 
18—20.05.1979. Алмере (Нидерланды)

 18 мая: Болгария — Израиль 3:0 (15:5, 15:4, 15:4); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:8, 15:8, 15:6).
 19 мая: Нидерланды — Австрия 3:0 (15:0, 15:7, 15:3); Нидерланды — Израиль 3:0 (15:4, 15:10, 15:-).
 20 мая: Австрия — Израиль 3:0; Болгария — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:10, 15:10).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1979 года получили по две лучшие команды из групп — Румыния, Бельгия, Югославия, ФРГ, Болгария, Нидерланды.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе
Волейбол